Jermak steht für:

 Andrij Jermak (* 1971), ukrainischer Jurist, Filmproduzent und Politiker
 Jermak Timofejewitsch († 1585), russischer Kosaken-Ataman und Entdecker 
 Jermak (Schiff, 1899), einer der ersten echten Eisbrecher 
 Jermak (Schiff, 1974), sowjetischer Eisbrecher 
 Jermak Angarsk, russischer Eishockeyverein 

Siehe auch:
 Jermak und die Eroberung Sibiriens, Kurzgeschichte von Lew Tolstoi